Кме́та — українське прізвище.
 Кмета Іван (1901 — 1997) — український поет і протестантський пастор-проповідник, автор багатьох рецензій і критичних статей про творчість українських письменників.
 Кмета Архип Йосипович (19 лютого 1891 — 2 червня 1978) — військовий і громадський діяч, офіцер Армії УНР, один із засновників Українського військового союзу, Товариства колишніх вояків Армії УНР.

Українські прізвища